Arantxa Sánchez Vicario e Todd Woodbridge erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Sánchez Vicario con Emilio Sánchez e Woodbridge con Helena Suková.

Sánchez Vicario e Sánchez hanno perso in semifinale contro Suková e Woodbridge.

Suková e Woodbridge hanno perso in finale 7–5, 6–7 (0–7), 6–2 contro Larisa Neiland e Andrej Ol'chovskij.

Teste di serie

 Helena Suková /  Todd Woodbridge (finale)
 Gigi Fernández /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Nataša Zvereva /  Jacco Eltingh (primo turno)
 Rennae Stubbs /  Mark Woodforde (quarti di finale)

 Kathy Rinaldi-Stunkel /  Patrick Galbraith (secondo turno) 
 Larisa Neiland /  Andrej Ol'chovskij (campioni) 
 Natalija Medvedjeva /  Paul Haarhuis (semifinali) 
 Arantxa Sánchez Vicario /  Emilio Sánchez (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Australian Open 1994
ATP Tour 1994